Judith Malina - atriz, diretora e autor teatral, poeta, anarquista, pacifista
 Malina (álbum) — álbum da banda Leprous
 Malina (mitologia) — deidade solar na mitologia Inuit